Sekulići
Sekulići, un village de Croatie situé dans la municipalité d'Ozalj, comitat de Karlovac ;
Sekulići, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Danilovgrad.